

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Czarna Huta – część miasta Tarnowskie Góry
 Czarna Huta – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz
 Czarna Huta – część wsi Szarłata w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo

Zobacz też 
 Czarna, Huta